Бобрицька волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX — першій чверті XX століття:

 Бобрицька волость — Гадяцького повіту Полтавської губернії;
 Бобрицька волость — Роменського повіту Полтавської губернії;
 Бобрицька волость — Лебединського повіту Харківської губернії.